Карл Август Эренсверд (;  — ) — шведский адмирал, теоретик искусства, художник, гравёр и архитектор.

Биография 

Граф Карл Август Эренсверд родился 5 мая 1745 в столице Швеции городе Стокгольме в семье фельдмаршала Августина Эренсверда, главнокомандующего шведской армией в Померании во время Семилетней войны. Помогал отцу, когда последний занимался укреплением Свеаборгской крепости.

В 1789 году в начале войны с Россией командовал шведским военно-морским флотом. Его намерение не отступать после Первого Роченсальмского сражения не было одобрено шведским королём Густавом III, который затем сам принял начальство над военно-морскими силами Швеции.

После смерти Густава III Карл Август Эренсверд был арестован в качестве лица, подозреваемого в причастности к убийству монарха, но был освобожден и поставлен во главе всего шведского морского ведомства в звании генерал-адмирала, однако вскоре оставил военную карьеру, чтобы целиком посвятить себя искусству.

Совершив в 1780—1782 гг. поездку на юг Европы, он составил описание своего путешествия и издал, богато иллюстрировав его собственноручными гравюрами: «Resa till Italien» (Стокгольм, 1786; 2 издание, 1819).

В сочинении «Философия изящных искусств» (De fria Konsters philosophies, 1786) чувствуется большая любовь автора к античному искусству. Пер Даниель Амадеус Аттербум в «Phosphoros» (1813) и затем в «Svenska Siare och Skalder» дал отличную характеристику Эренсверду. Написанные им сочинения неоднократно переиздавались.

Два его альбома с карикатурами на историю Швеции поэт Ю. Г. Оксеншерна назвал гениальными произведениями.

Карл Август Эренсверд умер 21 мая 1800 во время поездки в Эребру.

Награды 
 Орден Меча, рыцарский крест (RSO1kl) (28 мая 1772)
 Орден Меча, командорский крест (KSO1kl) (27 ноября 1786)
 Орден Меча, командорский крест со звездой (большой крест) (KmstkSO) (27 августа 1789)

Примечания

Литература 
 

Адмиралы Швеции
Участники Русско-шведской войны 1788—1790
Историки искусства
Историки архитектуры
Художники по алфавиту
Художники XVIII века
Художники XIX века
Художники Швеции
Гравёры по алфавиту
Гравёры XVIII века
Гравёры XIX века
Гравёры Швеции
Архитекторы по алфавиту
Архитекторы XVIII века
Архитекторы XIX века
Архитекторы Швеции
Члены Шведской королевской академии наук